

Населені пункти та їхні частини
 Ліпіни — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — село в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Дідковичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Ліпіни — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ліпіни — частина міста Гайнівка в Гайнівському повіті Підляського воєводства
 Ліпіни — частина міста Свентохловіце в Сілезькому воєводстві
 Ліпіни — частина села Стрий в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Ліпіни — частина села Дешковіце-Другі в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ліпіни — частина села Жероцин у гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Ліпіни — частина села Ліпінкі в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Ліпіни — частина села Брошкі в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпіни — частина села Кшемень-Весь у гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — частина села Котвасиці в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ліпіни — частина села Уцехув у гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Ліпіни — колонія в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — осада в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпіни — лісова осада в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпіни — лісова осада в гміні Пласька Августівського повіту Підляського воєводства
 Ліпіни — лісова осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Ліпіни — лісова осада в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства

Примітки